Анатолий Бережной:
 Бережной, Анатолий Иванович — российский учёный-химик, автор учебников.
 Бережной, Анатолий Семёнович (1910—1996) — советский и украинский учёный, химик академик Национальной академии наук Украины.